

Elettronica 
 Crowbar – circuito elettronico di protezione contro le sovratensioni

Musica 
 Crowbar – gruppo metal statunitense
 Crowbar – album dei Crowbar del 1992
 Crowbar – gruppo musicale canadese originario di Hamilton

Sport 
 Crowbar – wrestler statunitense